Jumanji steht für: 

 Jumanji, ein US-amerikanischer Fantasy-Abenteuerfilm aus dem Jahr 1995
 Jumanji: Willkommen im Dschungel ein Fantasy-Abenteuer-Film aus dem Jahr 2017
 Jumanji: The Next Level ein Fantasy-Abenteuer-Film aus dem Jahr 2019
 Jumanji 2, Arbeitstitel des 2005 erschienenen Science-Fiction-Abenteuerfilm Zathura – Ein Abenteuer im Weltraum
 Jumanji: The Animated Series, eine US-amerikanische Serie aus dem Jahr 1996
 Jumanji (Kinderbuch), ein Fantasy-Kinderbuch aus dem Jahr 1981 von Chris Van Allsburg